Igor Wassiljew () ist der Name folgender Personen:

* Igor Anatoljewitsch Wassiljew (* 1983), russischer Eishockeyspieler 
 Igor Wladimirowitsch Wassiljew (* 1964), russischer Handballspieler und -trainer
 Igor Wladimirowitsch Wassiljew (Politiker) (* 1961), russischer Politiker